Университет имени Ло́ранда Э́твёша (, ELTE) или Будапештский университет — крупнейший университет Венгрии, находится в её столице Будапеште. Носит имя одного из своих профессоров, физика Лоранда Этвёша. В настоящее время в университете работает более 1500 преподавателей и обучается почти 30 000 студентов. С 2010 года имеет статус исследовательского. Входит в ассоциацию университетов Европы «Утрехтская сеть».

История 

В 1635 году в Трнаве (современная Словакия) кардинал Петер Пазмань основал университет с двумя факультетами — свободных искусств и теологии. В 1667 году создан юридический факультет. В 1777 году университет из Трнавы переведён в Буду, а в 1784 году — в Пешт. До 1844 года преподавание в университете велось на латинском языке. С 1895 года в университете получили возможность обучаться и женщины. С 1921 года университет носил имя своего основателя Петера Пазманя, а в 1950 году был реорганизован и назван в честь физика Лоранда Этвёша.

Названия университета:

Структура университета 
8 факультетов:
 Факультет права и политических наук
 Факультет социальных наук
 Факультет гуманитарных наук, основан кардиналом-архиепископом Эстергомским принцем примасом Венгрии Петером Пазмани в 1635 году.
 Факультет естественных наук
 Факультет информатики
 Факультет специального обучения
 Факультет педагогики и психологии
 Факультет педагогики начальной школы

Существовавший ранее факультет теологии в 1950 году был выделен в Католический университет имени Петера Пазманя.

Существовавший ранее факультет медицины в 1951 году был выделен в Будапештский медицинский университет.

Известные преподаватели и выпускники 

 Ион Агырбичану — румынский писатель.
 Йожеф Анталл — премьер-министр Венгрии в 1990—1993.
 Игнац Ачади — венгерский историк, член-корреспондент Венгерской академии наук.
 Винсент Бабеш — румынский писатель, редактор, член Румынской Академии.
 Бела Балаж — писатель, драматург, теоретик кино.
 Йожеф Балашша — венгерский филолог.
 Дьёрдь Бекеши —  Нобелевская премия по физиологии или медицине 1961 года.
 Габор Берецки — лингвист.
 Андраш Бозоки — политик, политолог, социолог; лауреат Пулитцеровской премии (1993).
 Иван Бойничич-Книнский — хорватский историк.
 Янош Гараи, поэт, прозаик, драматург.
 Арпад Гёнц — президент Венгрии в 1990—2000.
 Ласло Детре — астроном.
 Ференц Керестеш-Фишер — премьер-министр Венгрии (дважды).
 Золтан Кодай — композитор.
 Кальман Кертес (1867—1922) — венгерский энтомолог.
 Юдит Кормош — лингвист.
 Михай фон Ленхосек — историк, ректор.
 Дьёрдь Лукач — философ.
 Ференц Мадл — президент Венгрии в 2000—2005.
 Карл Маннгейм — философ и социолог.
 Дьюла Моравчик — историк и филолог.
 Джон (Янош) фон Нейман — известный математик.
 Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии в 1998—2002 и с 2010 года.
 Велько Петрович (1884—1967) — сербский писатель, поэт, историк искусства. Член Сербской академии наук и искусств.
 Карл Поланьи — экономист, социолог.
 Вильмош Прёле — венгерский тюрколог.
 Ласло Салаи — венгерский государственный деятель, историк, юрист, журналист.
 Альберт Сент-Дьёрдьи —  Нобелевская премия по физиологии или медицине 1937 года.
 Янош Сентаготаи — венгерский учёный—анатом и физиолог.
 Иван Стодола — словацкий писатель и драматург.
 Пал Телеки — премьер-министр Венгрии (1939—1941).
 Ференц Томпа — археолог.
 Матиас Фабер (1587—1653) — религиозный писатель, иезуит, католический священник.
 Джон (Янош) Харсаньи —  Нобелевская премия по экономике 1994 года.
 Дьёрдь Хевеши —  Нобелевская премия по химии 1943 года.
 Иштван Хиллер — венгерский политический и государственный деятель.
 Юраний, Лайош — ботаник.
 Пол (Пал) Эрдёш — известный математик.
 Лоранд Этвёш — известный физик.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт университета